Ypres kan syfta på:

 Ypres – en stad och kommun i provinsen Västflandern i Belgien, se Ieper
 Ypres (geologi) – en geologisk tidsålder
 Slagen vid Ypern – slag under första världskriget stod runt den belgiska staden Ypres